Abramski oder Abramsky (weibliche Form Abramska) ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Sawwatjewitsch Abramski (1898–1985), sowjetischer Komponist und Folklorist
 Chimen Abramsky (1916–2010), britischer Judaist
 Yehezkel Abramsky (1886–1976), britischer Rabbi
 Magdalena Abramska (* 1973), polnische Hochschullehrerin und Europapolitikerin; siehe Magdalena Adamowicz
 Marian Abramski (1905–1942), polnisches Opfer des Nationalsozialismus
 Nili Abramski (* 1970), israelische Langstreckenläuferin
 Samson Abramsky (* 1953), britischer Mathematiker und Informatiker
 Sasha Abramsky (* 1972), britischer Journalist